Este campeonato fue organizado por criterio geográfico con los equipos del norte de Italia de las Series B y C. Por esta razón, no está incluido en las estadísticas oficiales.

Girone A

Clasificaciones finales

Resultados

Girone B

Clasificaciones finales

Resultados

Girone C

Clasificaciones finales

Resultados

Ronda final

Final classification

Resultados

Referencias 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, septiembre de 2005

Véase también 
 Serie A 1945-46

Notas 

1946